Uusikaupunki/Nystad, Zweeds-Finse stad in West-Finland
 Hier werd de Vrede van Nystad, tussen Rusland en Zweden, gesloten in 1721
 Nystad, buurtschap in Nordland, Noorwegen
 Claudia Nystad (Künzel) (1978), Duits langlaufster

Zie ook 
 Lijst van plaatsnamen Nieuwe Stad

 Nijstad, buurtschap in Twente, Nederland
 Nijstad (Drenthe), buurtschap in Drente, Nederland